Alexi est une variante du prénom Alexis.

Prénom

Patronyme 

 Salomé Alexi (1966-), cinéaste géorgienne ;
 Sandrine Alexi (1966-), imitatrice française.

Homonymie de prénom